I don't want to be hurt anymore (1964), een single van Nat King Cole
 I don't want to be hurt anymore (James Carr) (1967), een nummer van James Carr dat werd geschreven door Dan Greer